La luce nell'ombra (Nobody Lives Forever) – film del 1946 diretto da Jean Negulesco
 Nessuno vive per sempre (Nobody Lives Forever) – romanzo di John Edmund Gardner del 1987
 Progetto criminale (Nobody Lives Forever) – film per la televisione del 1998 diretto da Paul Wendkos